Villbach ist:
 Villbach, Ortsteil der Gemeinde Jossgrund im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Villbach (Fluss), rechter Zufluss der Jossa im Main-Kinzig-Kreis, Hessen